Штат Мексики Мехико является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 125 муниципалитетов.

Источники

См. также 

 Города Мехико
 Мехико (штат)

Муниципалитеты Мехико
Списки:Мексика